Кивимяки ( — «каменный холм») — финская фамилия. Известные носители:

  (род. 1963) — финский писатель и переводчик.
 Кивимяки, Тимо (род. 1962) — финский политолог.
 Кивимяки, Тойво (1886—1968) — финский государственный и политический деятель.
  (1923—2007) — финский политик.
  (Риссанен, Георгий Андреевич, 1902—1942) — финский советский писатель и журналист.

Кроме того, название Кивимяки имеют несколько небольших населённых пунктов в Финляндии.